Orbitestella emeryi är en snäckart. Orbitestella emeryi ingår i släktet Orbitestella, och familjen Orbitestellidae. Inga underarter finns listade.

Källor 

Snäckor
emeryi